Garde blanche peut faire référence à :

 Politique
L'Armée blanche ou Garde blanche, une armée formée durant la guerre civile russe.
 La Garde blanche, une milice finlandaise durant la guerre civile finlandaise.
La Garde Blanche (Bela garda), nom donné collectivement par les communistes yougoslaves à différentes organisations anti-communistes slovènes durant la Seconde Guerre mondiale : la branche locale de la Milice volontaire anti-communiste, puis la Garde nationale slovène.

Littérature
  La Garde blanche, un roman de l'écrivain russe Mikhaïl Boulgakov.